Марина Максимовна Фёдорова (род. 10 мая 1997, в Севастополе, Россия) — российская футболистка, нападающая московского ЖФК «Динамо». Игрок сборной России.

Биография 
Училась играть под руководством отца — Максима Фёдорова. Выступала в высшей лиге России за клубы «Зоркий», «Рязань-ВДВ», «Енисей». В составе рязанской команды стала серебряным призёром чемпионата 2017 года. Также играла в высшем дивизионе Финляндии за клуб . С начала 2019 года выступала за границей, во Франции и Испании. В июне 2020 года перешла в московский «Локомотив» и стала серебряным призёром чемпионата России 2020 года. Чемпионка России 2021 года, бронзовый призёр 2022 года.

Дебютировала в сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2017 года в выездном матче в Висбадене со сборной Германии.

Также выступает в пляжном футболе. В 2018 году признана лучшей футболисткой мира в этом виде спорта, в том же сезоне стала обладательницей Кубка Европы среди сборных (где была признана лучшим игроком турнира) и серебряным призёром Межконтинентального кубка среди сборных.

Достижения

Командные 
 Чемпионка России по футболу (1): 2021
 Серебряный призёр (1): 2020
 Бронзовый призёр (1): 2022
 Чемпионка России по пляжному футболу (1): 2014
 Бронзовый призёр Women’s Euro Winners Cup (1): 2016

Личные 
 Лучший бомбардир Women’s Euro Winners Cup (1): 2016
 Лучший игрок 2018 года в пляжном футболе среди женщин.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Локомотив»
 Профиль на сайте ФК «Локомотив»
 Профиль на сайте UEFA
 Профиль на сайте BeachSoccerRussia
 Страница ВКонтакте

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Зоркий»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК «Енисей»
Игроки ЖФК «Мец»
Игроки ЖФК «Реал Бетис»
Игроки ЖФК «Локомотив»